Пит Хюбертюс Велтхёйзен (; родился 3 ноября 1986 года, Неймеген) — нидерландский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Витесса». Дебютировал в составе 31 декабря 2006 во встрече с клубом «Виллем II» (2:2). В составе клуба закрепился в сезоне 2007/08. Уже в 2010 году подписал контракт с испанским «Эркулесом» из Аликанте.

В конце февраля 2021 года начал тренироваться в составе «Фортуны» из Ситтарда и вскоре заключил с клубом контракт до конца сезона.

В сборной 
В составе сборной провёл на данный момент только одну товарищескую игру 5 сентября 2009 с Японией, сохранив ворота в неприкосновенности (счёт 3:0). В составе олимпийской сборной как победитель молодёжного чемпионата Европы поехал на Олимпиаду в Пекине, однако там не сыграл ни одного матча из-за конфликта с тренером: Фоппе де Хан, главный тренер сборной, хотел видеть в составе более опытного Кеннета Вермера.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард